Le Championnat de France amateur 2 2015-2016 est la  du championnat de France de football de cinquième division. 

Le cinquième niveau du championnat oppose cent-douze clubs français répartis en huit groupes de quatorze clubs, en une série de vingt-six rencontres jouées durant la saison de football. 

Les premières places de chaque groupe ainsi que quatre meilleures deuxièmes, permettent de monter en CFA lors de la saison suivante alors que les trois dernières places de chaque groupe sont synonyme de relégation en division d'honneur.

Clubs participants 

Ces tableaux présentent les cent-douze équipes qualifiées pour disputer le championnat 2015-2016. On y trouve le nom des clubs, leur ancienneté en CFA 2, leur classement de la saison précédente, le nom des stades ainsi que la capacité de ces derniers. 

Le championnat comprend huit groupes de quatorze équipes.
Légende des couleurs

Localisation des clubs engagés dans le groupe A du championnat

Localisation des clubs engagés dans le groupe B du championnat

Localisation des clubs engagés dans le groupe C du championnat

Localisation des clubs engagés dans le groupe D du championnat

Localisation des clubs engagés dans le groupe E du championnat

Localisation des clubs engagés dans le groupe F du championnat

Localisation des clubs engagés dans le groupe G du championnat

Localisation des clubs engagés dans le groupe H du championnat.

Décisions administratives, retraits et repêchages 
Le 30 mai 2015 les dirigeants du Poiré-sur-Vie VF décident de ne pas réinscrire le club en National pour des raisons financières, l'équipe réserve est donc reléguée et l'équipe première est rétrogradée en CFA 2.

Le 5 juin 2015 la FFF décide de rétrograder l'US Colomiers en CFA 2 à la suite de problèmes de licence de joueurs. Les 11 et 12 juin 2015, l'ES Pennoise est reléguée en Division d'Honneur par la Fédération française de football et le SO Chambéry est placé en liquidation financière.

Le 30 juin, le CSO Amneville décide de demander sa rétrogradation administrative à la suite du changement de direction et évolue donc en Division d'Honneur lors de cette nouvelle saison.

Le 15 juillet, l'US Colomiers est finalement placé en CFA sur décision de la FFF, alors qu'il était en position d'être sauvé à la suite de la rétrogradation de l'AC Arles-Avignon.

Compétition

Classement 
Le classement est calculé avec le barème de points suivant : une victoire vaut quatre points, le match nul deux et la défaite un.

Pour déterminer les meilleurs deuxièmes, sont pris en compte le nombre de points dans les rencontres qui ont opposé dans chaque groupe l’équipe classée deuxième avec les cinq autres équipes les mieux classées, y compris l’équipe accédant directement. 

Pour les meilleurs douzièmes, sont pris en compte les matchs du  contre les cinq équipes classées au dessus de lui.

Critères utilisés pour départager en cas d'égalité au classement :
 classement aux points des matchs joués entre les clubs ex æquo ;
 différence entre les buts marqués et les buts concédés par chacun d’eux au cours des matchs qui les ont opposés ;
 différence entre les buts marqués et les buts concédés sur la totalité des matchs joués dans le championnat ;
 plus grand nombre de buts marqués sur la totalité des matchs joués dans le championnat ;
 en cas de nouvelle égalité, une rencontre supplémentaire aura lieu sur terrain neutre avec, éventuellement, l’épreuve des tirs au but.

|width="50"| 
|valign="top"|

|}

|width="50"| 
|valign="top"|

|}

|width="50"| 
|valign="top"|

|}

|width="50"| 
|valign="top"|

|}

|width="50"| 
|valign="top"|

|}

|width="50"| 
|valign="top"|

|}

|width="50"| 
|valign="top"|

|}

|width="50"| 
|valign="top"|

|}

Résultats

Bilan de la saison

Statistiques

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat de France amateur 2 de football
 Coupe de France de football 2015-2016
 Championnat de France de football 2015-2016
 Championnat de France de football de Ligue 2 2015-2016
 Championnat de France de football National 2015-2016
 Championnat de France amateur de football 2015-2016

Liens externes 
 Le CFA 2 sur fff.fr

Championnat de France de football de National 3
Football M5
Championnat M5
France M5